Studeno (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna
 Studeno (Železniki), een plaats in de Sloveense gemeente Železniki